Die folgende Liste versammelt Autoren der deutschen Kolonialliteratur.

A 
 Hermann Josef Abs (1901–1994), Bankier
 Georg Adler
 Adolf Friedrich zu Mecklenburg (1873–1969), Afrikareisender, Gouverneur der deutschen Kolonie Togo
 Josef Allerbeck
 Heinz Gottfried Althoven
 Otto Altmann
 Hermann Alverdes (1871–1934), Generaldirektor eines Versicherungsunternehmens
 Karl Angebauer (1882–1952), Abenteurer, Farmer und Autor
 Friedrich Arenhövel
 Karlheinz Arens (1900–1959), Schriftsteller und Dramaturg
 Hans Anton Aschenborn (1888–1931), Tiermaler, Illustrator und Autor
 Helmuth Aschenbrenner
 Grete Auer

B 
 Elise Bake (1851–1928), Schriftstellerin
 Franz Baltzer (1857–1927), Ingenieur und Regierungsbeamter
 Joachim Barckhausen (1906–1978), Schriftsteller, Übersetzer und Drehbuchautor
 Eginhard von Barfus (1825–1909), Offizier und Schriftsteller
 Christian Barth
 Georg Basner
 Adolf Bastian (1826–1905), Arzt und Ethnologe
 Josef Bauer
 Paul Bauer
 Hugo Baum (1867–1950), Botaniker und Forschungsreisender
 Hermann Baumann, Afrikaforscher
 Oskar Baumann (1864–1899), Afrikaforscher, Geograph und Kartograph
 Johannes Baumgarten, Geograph
 Maximilian Bayer (1872–1917), Offizier, Pfadfinder, Schriftsteller
 Herbert Theodor Becker
 Käthe van Beeker (1863–1917), Schriftstellerin
 Elly Beinhorn (1907–2007), Fliegerin und Autorin
 Max Belwe
 Hugo Adolf Bernatzik (1897–1953), Ethnologe
 Friedrich Bernhard
 Hugo Berthold
 Hans Eberhard von Besser, Schriftsteller
 A. von Biberstein
 August Bierfert
 Fritz Bley (1853–1931), Schriftsteller
 Hans Blöcker
 Hans Blum (1841–1910), Rechtsanwalt und Schriftsteller
 Hugo Blumhagen (1875–1963), Kolonial- und Ministerialbeamter
 A.W. Bode
 Walther Boehmer
 Theodor Bohner (1882–1963), Publizist, Schriftsteller, Verbandsfunktionär und Politiker
 Heinrich Bokemeyer
 Heinrich Bolau
 Gustav Bolle (1842–1902), Lehrer, Gutsbesitzer, Dramatiker und Romancier
 Johannes Bollmann
 August Boshart
 Lennart Boss
 Hugo Böttger (1863–1944), Publizist und Politiker
 Max von Brandt (1835–1920), Diplomat, Ostasien-Experte und Publizist
 Otto Brandt
 Paul Martin Brandt (1893–1969), Autor
 Emil Brass (1856–1938), Rauchwarenhändler und Autor
 Erich Brauns
 Hedwig von Bredow (1853–1932), Vorsitzende des Frauenbundes der Deutschen Kolonialgesellschaft in Berlin
 Bruno Brehm
 Walter von Bremen
 Friedrich Wilhelm Brepohl, Theologe und Schriftsteller
 Marcel R. Breyne
 Peter Heinrich Brincker (1836–1904), Missionar und Autor
 Clara Brockmann, Journalistin, Frauenrechtlerin und Schriftstellerin
 Vendelin Brugg
 Ehrhard Buchholz
 Josef Buchhorn
 Max Buchner (1846–1921), Arzt und Ethnograph
 Paul Büchner
 Otto Buhr
 Franz Joseph von Bülow (1861–1915), Oberleutnant, Autor und Aktivist
 Frieda von Bülow (1857–1909), Schriftstellerin und Afrikareisende
 Werner von Bülow
 Georg Bürg
 Friedrich Burger
 Hans Burk, Autor
 Richard Busch-Zanter
 Karl Gotthilf Büttner, Missionar
 Oskar Alexander Richard Büttner (1858–1927), Afrikaforscher
 Friedrich C. Butz
 Gerhard von Byern

C 
 Ernst von Carnap-Quernheimb (1863–1945), Afrikaforscher
 Richard Carow, Offizier und Autor
 Fritz H. Chelius
 Hanna Christaller
 Carl F. Christiansen
 Eduard Curt Christophé
 Hubert Coerver
 Ludwig Conradt (1853–1920), Brunnenbauer, Wanderhändler und Farmer in Deutsch-Südwestafrika
 Hermann Consten (1878–1957), Reiseschriftsteller
 Alexander Cormans
 Ada Cramer (1874–1962), Farmersfrau in Deutsch-Südwestafrika
 Ernst Ludwig Cramer (1895–1957), Schriftsteller und Farmer
 Albert Cutis (Pseudonym) d. i. Albert Hauth

D 
 Carl Däbritz
 Adolf Damaschke (1865–1935), Pädagoge
 Walter von Damm, Offizier
 Alexander von Danckelman (1855–1919), Geograph und Meteorologe
 Ernst Däumig
 Eduard Dannert
 Karl Klaus von der Decken (1833–1865), Afrikaforscher
 Max Deeken
 Richard Deeken (1874–1914), Leutnant, Schriftsteller und Kolonialpolitiker
 Paul Dehn
 Berthold von Deimling (1853–1944), Offizier und Autor
 Joseph Delmont (1873–1935), Filmregisseur und Schriftsteller
 Clemens Denhardt (1852–1929), Ingenieurgeograph und Afrikaforscher
 Ludwig Deppe
 Bernhard Dernburg (1865–1937), Politiker und Bankier
 Friedrich Dernburg (1833–1911), Politiker und Publizist
 Hermann Detzner (1882–1970), Hauptmann in Deutsch-Neuguinea und Schriftsteller
 Wilhelm Dietendorf
 Friedrich von Dincklage-Campe (1839–1918), Berufssoldat und Militärschriftsteller
 Senta Dinglreiter (1893–1969), Schriftstellerin
 Kurt Dinter (1868–1945), Botaniker und Forschungsreisender
 Arthur Dix (1875–1935), Ökonom und Geopolitiker
 Hans Dominik (1870–1910), Offizier der Kaiserlichen Schutztruppe für Kamerun
 Johannes Dose (1860–1933), Schriftsteller
 Karl Dove (1863–1922), Geograph, Meteorologe und Afrikaforscher
 Adolf von Duisburg (1883–1946), Offizier, Sprach- und Kulturwissenschaftler
 Werner Dullo

E 
 Ernst Ebel
 Margarethe von Eckenbrecher (1875–1955), Farmerin und Autorin
 Otto Ehrenfried Ehlers (1855–1895), Forschungsreisender und Reiseschriftsteller
 Johann Jakob Erhardt (1823–1901), Missionar
 August Einwald (1846–1933), Afrikareisender
 Emil Eisinger
 Olaf Eljens (1888–?), Schriftsteller
 Otto Elster (1852–1922), Journalist, Historiker, Schriftsteller und Politiker
 Ferdinand Emmerich (1858–1930), Forscher, Abenteurer und Reiseschriftsteller
 Johannes Emonts
 Ernst Engel (1871–1929), Verwaltungsbeamter in Deutsch-Südwestafrika
 Fried Engel
 Franz von Epp (1868–1947), Berufssoldat und Politiker
 Friedrich von Erckert (1869–1908), Offizier und Autor
 Hugo Erdmann
 Burkhart von Erffa (1879–1904), Jurist und Militär
 Otto von Essen (1898–1983), Phonetiker
 Max Esser, Afrikaforscher
 Ludwig von Estorff (1859–1943), Offizier
 Paul Coelestin Ettighoffer (1896–1975), Reporter und Schriftsteller

F 
 Gustav Faber (1912–1993), Journalist, Schriftsteller und Reiseschriftsteller
 Friedrich Fabri (1824–1891), Theologe und Publizist
 Helene von Falkenhausen (1873–1945), Lehrerin und Farmersfrau
 Carl Falkenhorst (1853–1913), Schriftsteller
 Julius Falkenstein (1842–1917), Arzt und Afrikareisender
 Bernhard Faust (1899–1963), Schriftsteller
 Willi R. Fehse
 Otto Felsing (1854–1920), Schriftsteller
 Hermann von Festenberg-Packisch
 Alfred Feuerstein
 Adolf Fischer (1877–1946), Offizier und Schriftsteller
 Eugen Fischer (1874–1967), Mediziner, Anthropologe und Rassenhygieniker
 Gustav Adolf Fischer (1848–1886), Afrikaforscher
 Ferdinand Fischer
 Eduard Robert Flegel (1852–1886), Forschungsreisender und Afrikaforscher
 Oskar Georg Foerster (1905–1968), Schriftsteller
 Ludwig Foehse (1849–1898), Jugendschriftsteller
 Andrä Heinrich Fogowitz, Jugendbuchautor
 Walther L. Fournier (1869–1943), Offizier, Jäger und Jagdschriftsteller
 Curt von François (1852–1931), Offizier, Landeshauptmann von Deutsch-Südwestafrika
 Albin Freier, Soldat
 Wilhelm Frenkel
 Gustav Frenssen (1863–1945), Schriftsteller
 Sybille Freybe
 Hermann Freyberg (1898–1962), Filmautor und Reiseschriftsteller
 Hugo Friedemann
 Hanns Froembgen
 Alfred Funke (1869–1941), Theologe, Journalist und Schriftsteller

G 
 Franz von Gaertner (1895–1974), Offizier und Autor
 Rita von Gaudecker (1879–1968), Schriftstellerin
 Max Geißler (1868–1945), Redakteur, Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Georg Gellert (1868–1931), Dramatiker und Erzähler
 Marie von Germar
 Ernst Geyer
 Franz Giesebrecht
 Johann P. Glock
 Otto Goldbach
 Thor Goote (Pseudonym) d. i. Werner Schultze von Langsdorff (1899–1940), Schriftsteller und Luftfahrtingenieur
 Gustav Adolf von Götzen (1866–1910), Afrikaforscher und Gouverneur von Deutsch-Ostafrika
 Paul Grabein (1869–1945) Journalist und Schriftsteller
 Paul Graetz (1875–1968), Offizier und Autor
 Karl von Gravenreuth (1858–1891), Offizier und Forschungsreisender
 Hans Grimm (1875–1959), Schriftsteller und Publizist
 Jan Pieter Grove
 Max Grühl
 Werner Grumpelt
 Hans Gruner (1865–1943), Afrikaforscher
 Edwin Gülcher (Pseudonym) d. i. Georg Thiemann-Groeg (1881–1953), Journalist, Buchautor und Lehrer
 Jean Gümpell
 Lotte Gumtau
 Theodor Gunzert (1874–1964) Jurist, Kolonialbeamter und Autor
 Georg Gürich (1859–1938), Geologe, Mineraloge, Petrograph und Paläontologe
 Gerda Gymir

H 
 Werner Haak (1873–1904), Offizier und Autor
 Rudolf de Haas (1870–1944), Pfarrer und Schriftsteller
 Lene Haase (1888–?), Schriftstellerin
 Ferdinand von Haecklingen (Pseudonym) d. i. Wilhelm von Trotha
 Harry von Hafferberg
 Franz Josef Hagel, Missionar
 Walter Hagemann (1900–1964), Journalist und Publizistikwissenschaftler
 Walther Hagens
 Carl Hugo Hahn (1818–1895), lutherischer Theologe und Missionar
 Josef Hammerer
 Otfried von Hanstein (1869–1959), Schriftsteller
 Heinrich Harms
 Georg Hartmann (1865–1946), Geograph, Forschungsreisender und Kolonialpolitiker
 Kurt Hassert (1868–1947), Geograf und Hochschullehrer
 Hans Jürgen Hauptmann, Schriftsteller
 Albert Hauth
 Paul Heichen
 Walter Heichen (1876–1970), Schriftsteller, Übersetzer, Redakteur und Verlagsleiter
 Ernst Heider
 Eberhard Heinatsch
 C. Heineck
 Hans Heise
 Franz Henkel, Schriftsteller
 Hans H. Henne
 Richard Hennig (1874–1951), Meteorologe und Geograph
 Hubert Henoch
 Carl Gustav Paul Henze
 Leo Herbst
 Adolf Hermkes, (gescheiterter) Hilfslehrer in Dt.-Südwest 1914/15, später Geschäftsmann (1886- nach 1948)
 Henrik Herse (1895–1953), Erzähler und Dramatiker
 Alfred Herzog (Journalist)
 Carl Hessler
 Hans Heuer
 Kurt Heuser
 Max Heydreff
 Arthur Heye
 U. Hezel
 Walter Hietzig, Schriftsteller
 Oskar Hintrager (1871–1960), Verwaltungsjurist
 Paul Hirner (Pseudonym) d. i. Theodor Bohner (1882–1963), Publizist, Verbandsfunktionär und liberaler Politiker
 Wolf Hirth (1900–1959), Ingenieur und Segelflugpionier
 Eugen Hobein, Schriftsteller
 Carl Hoffmann (1885–1947), Kameramann und Regisseur
 Franz Hoffmann
 Orla Holm (Pseudonym) d. i. Dorrit Zürn
 Meno Holst, Jugendbuchautor
 Christine Holstein (Pseudonym) d. i. Margarete Jähne (1883–1939), Schriftstellerin
 Wilhelm Höpfner
 Lydia Höpker, Farmerin und Autorin
 Friedrich Hornung
 Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846–1916), Schriftsteller und Theosoph
 Josef Hülsmann
 Franz Karl Hutter (1865–1924), Offizier und Afrikaforscher

I 
 Gustav Adolf Ilg
 Hedwig Irle, Missionarsfrau
 Johann Jakob Irle (1843–1924), Missionar in Deutsch-Südwestafrika

J 
 Martin Jäckel
 Fritz Jaeger (1881–1966), Geograph und Forschungsreisender
 Margarete Jähne (1883–1939), Schriftstellerin
 Robert Jannasch
 Vinzent Janus
 Fritz Jaspert
 Konstantin Jitschin, Autor
 Alfred E. Johann, (1901–1996), Journalist und Schriftsteller
 Hinrich Johannsen
 Peter Joosten
 Karl Ludwig Jühlke (1856–1886), Afrikaforscher
 Nathanael Jünger (Pseudonym) d. i. Johann Rump

K 
 Walther Kabel (1878–1935), Unterhaltungsschriftsteller
 Adolf Kaempffer (1896–1983), Schriftsteller
 Anton Kaltenbach (1883–1966), Ordenspriester, Kinderseelsorger, Kinder- und Jugendbuchautor
 Karl Kaltwasser (1894–1979), Autor und Kulturpolitiker
 Gustav Kampendonk (1909–1966), Dramaturg, Film- und Bühnenautor
 Hermann Kamper
 Richard Kandt (1867–1918), Arzt und Afrikaforscher
 Maria Karow (1879–1949), Hausfrau und Autorin
 Adam Karrillon (1853–1938), Arzt und Schriftsteller
 Oskar Karstedt (1884–1945), Geograph, Kolonialbeamter und Ministerialbeamter
 Hera Kaszmekat
 Otto Kattenstedt
 Paul Keding (1877–1943), Arzt, Schriftsteller und Abgeordneter
 Friedrich Keim (1884–1972), Schriftsteller
 Conrad Keller
 Wilhelm Kellner
 Heinrich Kerp
 Otto Kersten (1839–1900), Afrikaforscher, Chemiker und Geograph
 Richard Kiepert (1846–1915), Geograph und Kartograf
 Rudolf Kindt (1873–1928), Verleger und Politiker
 Rudolf Kirsten
 Hans Kitzinger, Jugendbuchautor
 Christian Klaadt
 Max Klamka
 Erich zu Klampen
 Anton Oskar Eugen Klaussmann (1851–1916), Offizier und Autor
 Dietlef von Kleist, Offizier
 Heinrich Klose
 A.A. Knauß
 Martin Knobloch
 Otto Köbner
 Carl W.H. Koch
 Franz Otto Koch
 Hugo Kocher (1904–1972), Schriftsteller und Illustrator
 Eberhard Koebsell (1906–1960), Schriftsteller
 Ruth Koegel
 Paul Kohlstock (1861–1901), Sanitätsoffizier und Tropenmediziner
 Paul Kolbe (1848–1933), Militärschriftsteller
 Stefan von Kotze (1869–1909), Kolonialschriftsteller
 Robert Kraft (1869–1916), Schriftsteller
 Augustin Krämer (1865–1941), Marinearzt, Anthropologe und Ethnologe
 Herbert Kranz (1891–1973), Schriftsteller
 Friederike Henriette Kraze (1870–1936), Schriftstellerin
 Wilhelm Kreuz
 Arnold Krieger
 Hermann Krieger (1866–1943), Schriftsteller
 Konrad M. Krug
 Richard Küas
 Kurt Küchler (1883–1925), Journalist und Schriftsteller
 Alexander Kuhn, Forschungsreisender
 Hellmuth Kuhn
 Philalethes Kuhn (1870–1937), Tropenmediziner und Hygieniker
 Philipp Kuhn, Offizier, Kolonialbeamter in Deutsch-Südwestafrika
 Ludwig Külz (1875–1938), Kolonialarzt, Tropenmediziner und Afrikaforscher
 Wilhelm Külz (1875–1948), Politiker

L 
 Wilhelm R. Langer
 Werner Schultze von Langsdorff (1899–1940), Schriftsteller und Luftfahrtingenieur
 Martin Lankes
 Conrad Lee
 Karl Lehmann (1858–1918), Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hans Lehr (1901–1965), Schriftsteller
 Wilhelm Lehr
 Rudolf Lerch
 Paul von Lettow-Vorbeck (1870–1964), Generalmajor
 Paul Leutwein (1882–1956), Publizist und Schriftsteller
 Theodor Leutwein (1849–1921), Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika
 Heinz Lewark
 Eduard von Liebert (1850–1934), Offizier, Militärschriftsteller und Gouverneur von Deutsch-Ostafrika
 Adda von Liliencron (1844–1913), Schriftstellerin
 Hans Linck
 Wilhelm Lind, Missionar
 Paul Lindenberg (1859–1943), Journalist und Schriftsteller
 Friedrich von Lindequist (1862–1945), Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika
 Alexander Lion (1870–1962), Arzt und Pfadfinder
 Wolfgang Loeff (1895–1954), Schriftsteller
 Hermann Loehnis
 Julius Lohmeyer (1835–1903), Schriftsteller
 Robert Lohmeyer (1879–1959), Fotochemiker und Pionier der Farbfotografie
 Ernst F. Löhndorff
 Adolf Löhr (1889–1978), Buchhändler und Schriftsteller
 Anton Lunkenbein, Schriftsteller
 Heinz Lüth

M 
 Anne Maag
 Friedrich Wilhelm Mader (1866–1945), Pfarrer und Schriftsteller
 Alfred Mansfeld (1870–1932), Ethnologe und Kolonialbeamter
 Hugo Marquardsen (1869–1920), Geograph des Reichskolonialamts
 Ernst Marshall
 Wilhelm Mattenklodt (1887–1931), Farmer und Autor
 Anton Mayer
 Fritz Maywald
 Friedrich Meister (1841–1918), Schriftsteller
 Wilhelm Mensching (1887–1964), Pastor und Missionar
 Alexander Merensky (1837–1918), Missionar
 Wilhelm Methner (1871–1951), Jurist und Kolonialbeamter
 Otto Metterhausen (1861–1943), Schriftsteller
 Fritz Metzner
 Hans Meyer (1858–1929), Geograph und Forschungsreisender
 Agnes Missfeldt
 Gino F. von Moellwitz
 Friedrich Wilhelm Mohr (1881–1936), Jurist, Sinologe und Publizist
 Eduard Mohr (1828–1876), Afrikaforscher
 Johann Ferdinand Mohr, Soldat
 Karl Mohri
 Marx Möller (1868–1921), Schriftsteller
 Curt von Morgen (1858–1928), General der Infanterie und Forschungsreisender
 Else Morstatt (1880–nach 1930), Schriftstellerin
 Helene von Mühlau
 Fritz Müller-Partenkirchen (1875–1942), Schriftsteller
 Werner Munzinger (1832–1875), Afrikaforscher
 Erich Musch
 Erich Muschalla
 Jean B. Muschi
 Klara Mußfeld
 Eugen Muth

N 
 Gustav Nachtigal (1834–1885), Afrikaforscher und Beamter im auswärtigen Dienst
 Heinrich Naumann
 David Neckschies
 Richard Neuhauss (1855–1915), Arzt und als Anthropologe
 Rolf Neumann
 Ernst Niederhausen
 August Wilhelm Otto Niemann (1839–1919), Schriftsteller und Schauspieler
 Hermann Nieß (1878–1949), Bergingenieur und Autor
 Ernst Nigmann
 Heinrich Norden (1880–1969), Arzt, Schriftsteller und Tropenmediziner
 Walter Nuhn (1928–2021), Autor

O 
 Bert Oehlmann
 Ernst Oehlmann
 Hans von Oelhafen, Arzt
 Julius Ohlemann
 Balder Olden (1882–1949), Schriftsteller und Journalist
 Margareta Oldevig
 Friedrich Oloff
 Johannes Olpp (1837–1920), Missionar
 Heinz von Ortenberg (1878–1959), Militärarzt
 Max Orth (1883–1952), Schriftsteller
 Eugen Ortner (1890–1947), Dramatiker und Schriftsteller

P 
 Hermann Paasche (1851–1925), Statistiker und Politiker
 Joseph Partsch (1851–1925), Geograph und Hochschullehrer
 Emin Pascha (1840–1892), Afrikaforscher
 Siegfried Passarge (1866–1958), Geograph und Forschungsreisender
 Herbert Viktor Patera (1900–1986), Journalist und Schriftsteller
 Philipp Paulitschke (1854–1899), Forschungsreisender
 Moritz Pathé (1893–1956), Maler und Buchillustrator
 Otto Pentzel
 Carl Peters (1856–1918), Publizist, Kolonialist und Afrikareisender
 Erich Robert Petersen
 Joachim von Pfeil (1857–1924), Afrikaforscher
 Ferdinand Pfohl
 Friedrich Plehn (1862–1904), Tropenmediziner und Regierungsarzt in Kamerun und Deutsch-Ostafrika
 Rudolf Plehn (1868–1899), Forstwissenschaftler und Regierungsbeamter in Kamerun
 Rudolf Pöch (1870–1921), Mediziner, Ethnograph, Anthropologe, Forschungsreisender
 Paul Pogge (1838–1884), Forschungsreisender
 Wilhelm Pogge-Roggow
 Otto Pohl
 Albrecht von Pölnitz
 Elisabeth Poppelbaum
 G. Prange
 Wilhelm Preil
 Gregor Proppe
 Jesco von Puttkamer (1858–1916), Militär, Publizist, Schriftsteller und Verleger

R 
 Karl Raif (1881–1937), Architekt und Autor
 Paul Range (1879–1952), Geologe und Forschungsreisender
 Karl Rathgen (1856–1921), Nationalökonom
 Georg Rau
 Bernd Ravensberg
 Hans Reck (1886–1937), Geologe und Vulkanologe
 Hans Reepen
 Hans Rehberg (1901–1963), Schriftsteller und Dramatiker
 Theodor Rehbock (1864–1950), Wasserbauingenieur und Hochschullehrer
 Paul Reichard (1854–1938), Afrikaforscher
 Max Reimann
 Claus Reinboldt
 Franz Reinecke
 Otto Reiner
 Hans W. Ernst Reinfurth
 Hans Reinhard
 E.W.A. Reinhart
 Kurt Renck-Reichert
 Werner von Rentzell (1886–1967), Offizier und Schriftsteller
 Lothar von Reppert-Rauten
 Walter Resch
 Julius Richter
 Wilhelm Richter
 Hartmann von Richthofen
 Curt Riedel
 Paul Ritter (1887–1968), Landwirt, NSDAP-Funktionär und Schriftsteller
 Paul Rohrbach (1869–1956), evangelischer Theologe, politischer Publizist, Kolonialbeamter und Reiseschriftsteller
 Hubert Rohrmann
 Hermann Rönninger
 Albrecht Roscher (1836–1860), Geograph und Afrikaforscher
 Wilhelm Roscher
 Hermann Roskoschny (1845–1896), Schriftsteller und Verleger
 Wilhelm Rothhaupt (1888–1956), Schriftsteller und Kolonialpolitiker
 Walter von Ruckteschell (1882–1941), Illustrator, Bildhauer und Autor
 Johann Rump (1871–1941), Schriftsteller

S 
 Edith Salburg
 Erich von Salzmann (1876–?), Offizier
 Ludwig Sander (1859–?), Sekretär der Deutschen Kolonialgesellschaft
 Hermann Sannemann
 Wilhelm Schaar (1865–1900), Missionar
 Alfred Schachtzabel (1887–1981), Ethnologe und Afrikaforscher
 Moritz Schäfer
 Josef Sebastian Schall
 Moritz Schanz
 Konrad Schauer
 Paul Schaumburg (1884–1948), Journalist und Schriftsteller
 Willy Scheel (1869–1929), Pädagoge, Philologe und Schulbuchautor
 Alexander von Scheele (1887–1939), Offizier und Pilot
 Adolf Schenck (1857–1936), Geograph und Forschungsreisender
 Otto von Scherbening
 Erich Scheurmann (1878–1957), Maler und Schriftsteller
 Adolf Schiel (1858–1903), Offizier, Farmer und Burenkommandant
 Herbert Schidlowsky
 Carl Georg Schillings (1865–1921), Fotograf, Großwildjäger und Tierschützer
 Hans Schinz (1858–1941), Forschungsreisender und Botaniker
 Rudolf Schlechter (1872–1925), Botaniker
 Georg von Schleinitz (1834–1910), Vizeadmiral
 Carl August Christian Schlettwein (1866–1940), Farmer in Deutsch-Südwestafrika
 Hans J. Schlieben
 Bernhard Schlikker
 A. Schluckwerder
 Franz Gerhard Schmidt
 Fred Schmidt (1902–1957), Seeoffizier und Schriftsteller
 Heinrich Schmidt
 Max Schmidt (1864–1925), Militärgeistlicher
 Rochus Schmidt (1860–1938), Offizier und Kolonialpionier
 Werner Schmidt
 Franz Gerhard Schmidt-Olden (1884–?), Schriftsteller und Farmer
 Heinrich Schnee (1871–1949), Jurist, Kolonialbeamter, Politiker, Schriftsteller und Verbandsfunktionär
 Kurt Schnehage, Offizier
 Franz C. Schneider
 Theophil Schneider
 Eduard Schnitzer, auch Emin Pascha (1840–1892), Afrikaforscher
 Hans Schomburgk (1880–1967), Afrikaforscher und Pionier des deutschen Tierfilms
 Walter Rudolf Albert von Schoen (1889–1954)
 Heinz-Oskar Schönhoff (1885–1948), Schriftsteller
 Richard Schott
 Hermann Schreiber
 Ilse Schreiber (1886–1980), Schriftstellerin
 Walther Schreiber
 Wilhelm Schreiner
 Reinhard Schröder
 Herbert Schröder-Stranz (1884–1912), Offizier und Polarforscher
 Ida Schuffenhauer
 Veronika Schultz
 Leonhard Schultze-Jena (1872–1955), Zoologe und Anthropologe
 Elisabeth Schulz
 Walter Schulz
 Eduard Schulze, Afrikaforscher
 Wilhelm Schüßler (1888–1965), Historiker
 Willi Schütze, Soldat und Autor
 Kurd Schwabe (1866–1920), Offizier und Autor
 Otto Schwartz
 Bernhard Schwarz (1844–1901), Pfarrer und Afrikaforscher
 J. Schwarz
 Amand von Schweiger-Lerchenfeld (1846–1910), Offizier, Journalist und Reiseschriftsteller
 Hans Hermann von Schweinitz
 Georg Schweitzer (1850–1940), Publizist, Journalist und Reiseschriftsteller
 August Wilhelm Schynse (1857–1891), Missionar und Afrikaforscher
 Eva Seeck
 Marion Sehmsdorf
 August Seidel (1863–1916), Linguist
 Willy Seidel (1887–1934), Schriftsteller
 Rudolf Seifert
 Konrad Seiffert
 Franz Seiler (1907–1970), Missionar
 Franz Seiner (1874–1929), Journalist und Geograph
 Theodor Seitz (1863–1949), Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika
 Emil Sembritzki, Lehrer in Kamerun
 Heinrich Semler (1841–1888), Kaufmann und Agronom
 Elisabeth Siegel
 Karl Sievers
 Simplex Africanus (Pseudonym) d. i. Friedrich von Erckert (1869–1908), Offizier und Autor
 Lothar Sittig
 Wilhelm Heinrich Solf (1862–1936), Politiker und Diplomat
 Else Sonnenberg (1876–1967), Kaufmannsfrau in Deutsch-Südwestafrika
 Hermann Soyaux (1852–1928), Forschungsreisender
 Johannes Spiecker (1856–1920), Missionar
 Fritz Spiesser (1909–1971), Schriftsteller
 Paul Staudinger (1859–1933), Forschungsreisender
 Peter Steffan
 Jonk Steffen (Pseudonym) d. i. Maximilian Bayer (1872–1917)
 Ludwig Freiherr von Stein zu Lausnitz (1868–1934), Offizier und Forschungsreisender
 Julius Steinhardt (1880–1955), Offizier und Schriftsteller
 Ilse Steinhoff (1909–1974), Fotografin und Kriegsreporterin
 Emil Steinweg
 Karl von Stengel (1840–1930), Richter und Rechtswissenschaftlicher
 Gunar Stephan
 Max von Stetten (1860–1925), Offizier und Afrikaforscher
 Hermann Steudner (1832–1863), Natur- und Afrikaforscher
 Else Steup, Autorin
 Emil Steurich (1852–1921), evangelischer Theologe und Schriftsteller
 Otto Stollowsky
 Josef Stolzing
 Justus Strandes (1859–1930), Kaufmann, Politiker und Senator
 Kurd von Strantz
 Robert Streit, Geistlicher
 Kurt Streitwolf (1871–1954), Offizier
 Erich Student
 Eugen Stuhlmann (1872–?), Offizier
 Franz Stuhlmann (1863–1928), Zoologe und Afrikaforscher
 Conrad von Stülpnagel, Offizier
 J. Sturtz
 Otto Stutzer
 Walther Suchier (1885–?), Arzt

T 
 Hans Tappenbeck (1861–1889), Offizier und Afrikaforscher
 Günther Tessmann (1884–1969), Forschungsreisender, Botaniker und Ethnologe
 Georg Thiemann-Groeg (1881–1953), Journalist
 Marie Pauline Thorbecke (1882–1971), Ethnologin, Fotografin und Malerin
 Richard Thurnwald (1869–1954), Ethnologe
 Heinrich Tiede
 Adolf von Tiedemann (1865–1915), Offizier, Kolonialist und Publizist
 Otto Trautmann, Offizier und Autor
 Aenne Trey
 Carl Troll (1899–1975), Geograph und Botaniker
 Wilhelm von Trotha (1872–1928), Schriftsteller

U 
 Edgar von Uechtritz
 Sofie von Uhde (1886–1956), Journalistin und Schriftstellerin
 Carl Uhlig (1872–1938), Meteorologe und Geograph
 Albert Uhlmann
 Adolf Ulmschneider
 Robert Unterwelz
 Max Rudolf Uth

V 
 Paul Vageler (1882–1963), Bodenkundler und Forschungsreisender
 Willi Vahldiek
 Wilhelm Vallentin (1862–1913), Kolonialbeamter und Forschungsreisender
 Heinrich Vedder (1876–1972), Missionar, Sprachforscher, Ethnologe und Historiker
 Josef Velter
 Gottlieb Viehe (1839–1901), Missionar
 Josef S. Viera (1890–1970), Schriftsteller
 Johann Vietor
 Ernst Vohsen (1853–1919), Konsul, Generalbevollmächtigter der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft (DOAG) und Verleger
 Bernhard Voigt (1878–1945), Lehrer und Kolonialschriftsteller
 Wilhelm Voigt
 Georg Volkmann
 Richard D. Volkmann (1870–1954), Kolonialoffizier
 Ernst Vollbehr (1876–1960), Reiseschriftsteller, Maler und Illustrator
 Pieter ter Voorft

W 
 Rudolf Wagner
 W.H. Africanus (Pseudonym) d. i. Walter Hietzig
 Leo Waibel (1888–1951), Geograph und Forschungsreisender
 Hans Walther, Soldat und Autor
 J. Wangemann
 E. von Wasmer
 Ernst von Weber (1830–1902), Reiseschriftsteller
 Rüdiger Weck (1878–1915), Offizier
 Georg Wegener (1863–1939), Geograph und Forschungsreisender
 Ludwig Weichert, Autor
 Hans Weicker
 Conrad Weidmann (1847–1904), Maler, Zeichner, Kunst- und Kolonialschriftsteller, sowie Kriegsreporter
 Marianne Westerlind (Pseudonym) d. i. Clara Brockmann
 Fritz Westphal
 Karl Weule (1864–1926), Geograph, Hochschulprofessor und Ethnologe
 Richard Wichterich
 Arthur Wiegand, Soldat
 Wilder Jäger (Pseudonym) d. i. Walter L. Fournier
 Christian Willebrand
 Cissy Willich (1888–1970), Lehrerin und Autorin
 Pieter Wimband
 Karl Windecke
 Alfred von Winkler, Offizier und Autor
 Ludwig Winter
 Wilhelm Winterer (1879–1969), Kolonialoffizier und Afrika-Schriftsteller
 Joachim von Winterfeld-Damerow (1879–1934), Offizier und Autor
 Albrecht Wirth (1866–1936), Historiker, Sprachforscher, Weltreisender
 Hermann von Wissmann (1853–1905), Afrikaforscher, Offizier und Kolonialbeamter
 Erich von Woellwarth-Lauterburg (1876–1904), Offizier
 Georg Woite, Autor
 Wilhelm Wolfrum
 Marie Wolterstorff
 Gerd von der Worth
 August Wulfhorst (1861–1936), Missionar
 Walther Wülfing (1878–1956), Offizier und Autor

Z 
 Hans Zache
 Johannes Zimmermann (1825–1876), deutscher Missionar und Sprachforscher
 Otto Zimmermann, Autor
 Eugen Zintgraff (1858–1897), Afrikaforscher und Kolonialpropagandist
 Hugo Zöller (1852–1933), Forschungsreisender und Journalist
 Friedrich Zöllner, Militärarzt in Deutsch-Südwestafrika
 Dorrit Zürn (1882–?), Schriftstellerin
 Ralph Zürn

Literatur 
 Stefan Hermes: Kolonialliteratur. In: Dirk Göttsche, Axel Dunker, Gabriele Dürbeck (Hrsg.): Handbuch Postkolonialismus und Literatur. J.B. Metzler, Stuttgart 2017, ISBN 978-3-476-02551-7. doi:10.1007/978-3-476-05386-2_54.

Einzelnachweise 

Kolonialautoren, deutsche
!